Andreas Hofer Bund, partit polític històric del Tirol
 Altos Hornos de Bilbao, empresa siderometal·lúrgica històrica de Biscaia, precursora d'Altos Hornos de Vizcaya
 Axeon-Hagens Berman, equip ciclista professional dels Estats Units